Dave Walker (ur. 1964) – kanadyjski narciarz dowolny
 Dave Walker (ur. 1945) – angielski gitarzysta i wokalista (Fleetwood Mac, Black Sabbath)
 David „Dave” Walker (ur. 1941) – australijski kierowca wyścigowy
 David (zwany też Dave) Walker (ur. 1944) – amerykański astronauta